Thrigmopoeus är ett släkte av spindlar. Thrigmopoeus ingår i familjen fågelspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelspindlar
Thrigmopoeus